Balázs Tóth (1980), Hongaars voormalig voetballer, onder meer voor Vasas SC Boedapest
 Balázs Tóth (1981), Hongaars voormalig voetballer, onder meer voor KRC Genk en VVV-Venlo
 Balázs Tóth (1997), Hongaars voetballer, onder meer voor Puskás Akadémia
 Balázs Tóth (turner), Hongaars turner
 Balázs Tóth (bioloog), Hongaars bioloog